Plomin steht für:

 Plomin, Dorf in der kroatischen Großgemeinde (Općina) Kršan, Gespanschaft Istrien 

Plomin ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Plomin (1904–1986), deutscher Gartenarchitekt
 Robert Plomin (* 1948), US-amerikanischer Psychologe und Genetiker